Bladen ist der Familienname folgender Personen:

 Ronald Bladen (1918–1988), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Thomas Bladen (1698–1780), britischer Politiker; Gouverneur der Province of Maryland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bladen (Georgia), im Glynn County
 Bladen (Maryland), im Anne Arundel County
 Bladen (Nebraska), im Webster County
 Bladen (Ohio), im Gallia County
 Bladen (South Carolina), im Darlington County
 Bladen Springs (North Carolina)
 Bladen County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Weitere Orte:
 Bladen (italienisch Sappada, mundartl. Plodn) Gemeinde in Oberitalien, Provinz Belluno, Region Venetien, deutsche Sprachinsel
 Bladen, deutsche Ortsbezeichnung von Włodzienin

Sonstiges:
 Bladen Creek, Fließgewässer im Stewart County, Georgia

Siehe auch:
 Blade
 Rollerblading
 Pladen